Gillou ist der Familienname folgender Personen:

 Antoinette Gillou (1883–1949), französische Tennisspielerin
 Kate Gillou-Fenwick (1887–1964), französische Tennisspielerin
 Pierre Gillou (1880–1953), französischer Tennisspieler und -funktionär